Ella Swings Lightly () — четырнадцатый студийный альбом американской джазовой певицы Эллы Фицджеральд, выпущенный в 1958 году на лейбле Verve Records под студийным номером Verve MG V-4021. В 1992 году Verve перевыпустила запись в формате CD под номером Verve-PolyGram 314-5372582, в новую версию вошли 4 дополнительных трека.

В 1960 году Ella Swings Lightly принёс Фицджеральд награду «Грэмми» в номинации «Лучшее импровизированное джаз-соло».

Список композиций

Участники записи 
 Элла Фицджеральд — вокал.
 Бад Шэнк — альт-саксофон.
 Билл Холман — тенор-саксофон.
 Мэд Флори — баритон-саксофон.
 Лу Леви — фортепиано.
 Мэл Льюис — барабаны.
 Дон Фагерквист — труба.
 Джо Мондрагон — контрабас.
 Аль Порчино — труба.
 Боб Эневольдсен — тенор-саксофон.
 Винс Дероза — духовые инструменты.

Примечания 

Альбомы Эллы Фицджеральд
Альбомы на английском языке
Альбомы Verve Records